Шиљеговац може бити:

 Велики Шиљеговац, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија
 Мали Шиљеговац, насељено мјесто града Крушевца, Република Србија